Юбилейнинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Юбилейнинское сельское поселение — в Краснокаменском районе Забайкальского края.
 Юбилейнинское сельское поселение — в Киренском районе Иркутской области.
 Юбилейнинское сельское поселение — в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Юбилейнинское сельское поселение — в Гремячинском районе Пермского края.

См. также 
 Юбилейнинский сельсовет